Bashanosaurus primitivus es la única especie conocida del género extinto Bashanosaurus de  dinosaurio tireóforo estegosauriano, que vivió a mediados del período Jurásico, hace aproximadamente 169 millones de años, en el Bajociense, en lo que es hoy Asia. Se ha recuperado de la Formación Shaximiao de Yunyang, Chongqing, China. Es uno de los estegosaurios más basales y también es el estegosaurio más antiguo conocido, reemplazando al estegosaurio más antiguo conocido, Adratiklit, que es aproximadamente un millón de años más joven. Sus descriptores estiman que el holotipo medía 2,8 metros de largo, pero dado que los especímenes son subadultos puede haber crecido más.

Bashanosaurus se conoce a partir de dos esqueletos parciales, junto con una vértebra que proviene de un tercer individuo. Estos restos se conservaron en el Muro de fósiles de dinosaurios, conservado dentro del Museo de dinosaurios de Zigong , junto con otro espécimen, un cráneo parcial, una vértebra dorsal y una pieza de armadura dérmica, CLGPR V00006, que pertenece a un estegosaurio indeterminado sin nombre. El material se recuperó de una cantera en Chongqing descubierta en 2016, proveniente de la Formación Shaximiao. Los especímenes recibieron el nombre de Bashanosaurus primitivus en un artículo de 2022, en referencia al antiguo nombre de Chongqing y su posición basal.

El holotipo, CLGPR V00006-1, incluye huesos de las extremidades, vértebras de la espalda y la cola, placas y una espiga. El segundo espécimen CLGPR V00006-2, consta de cinco vértebras, una parte inferior de la pierna derecha y una placa. El tercer espécimen es CLGPR V00006-3, una vértebra trasera. Un cuarto espécimen, CLGPR V00006-4, un esqueleto parcial con cráneo, no fue referido ya que no comparte rasgos únicos con el holotipo.

Varias de sus características recuerdan al tireóforo basal Scelidosaurus, aunque también posee rasgos de tireóforo plesiomórficos, así como rasgos más derivados de estegosaurios. A la luz de este mosaico único de características, un análisis filogenético lo colocó como el estegosaurio más basal, en un clado con Chungkingosaurus, de acuerdo con su edad temprana.

Referencias 

Stegosauria
Dinosaurios del Jurásico Superior
Dinosaurios de Asia